Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dade () :
le comté de Dade, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Dade, situé dans l'État du Missouri.

Voir aussi 
Par ailleurs, l'actuel comté de Miami-Dade, situé dans l'État de Floride, a porté le nom de comté de Dade () jusqu'en 1997, année où il a changé de nom après un référendum local.